Astropecten schoenleini är en sjöstjärneart som beskrevs av Müller och Franz Hermann Troschel 1842. Astropecten schoenleini ingår i släktet Astropecten och familjen kamsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kamsjöstjärnor
schoenleini